Admete laevior är en snäckart som beskrevs av Leche 1878. Admete laevior ingår i släktet Admete och familjen Cancellariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
laevior